Нарымская волость (значения)
 Нарымская улица (значения)
 Нарымская лошадь